Drapieren steht für:

 Drapieren (Fertigungsverfahren), das Aufbringen von flächigen Halbzeugen auf gekrümmte Oberflächen
 das dekorative Raffen und Fälteln von Stoffbehang, siehe Draperie

Siehe auch: